Трудова партія Кореї
 Транспортер переднього краю
 Транспортно-пусковий контейнер